El Ministerio de Economía de España, del periodo comprendido entre abril de 2000 y abril de 2004, fue un departamento ministerial encargado de varios aspectos relacionados con la economía y el comercio.

Historia 

El Ministerio fue creado en abril de 2000, al inicio de la VII Legislatura, durante el segundo mandato de José María Aznar como presidente del gobierno. El Ministerio surgió de la escisión del anterior Ministerio de Economía y Hacienda. Se mantuvo durante toda la legislatura, hasta que fue suprimido por José Luis Rodríguez Zapatero en abril de 2004. Una parte de las competencias del Ministerio fue al Ministerio de Economía y Hacienda y otra al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Titulares

Funciones 
El Ministerio se encargaba de la política económica del Gobierno, en especial de la relativa a la política comercial, la turística, la de la pequeña y mediana empresa, la energética y la minera.

Estructura 
El Ministerio se estructuraba en:
 la Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa,
 la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo.
Además, también dependía del Ministerio la Subsecretaría de Economía.

Véase también 
 Anexo:Presupuesto de los ministerios de España
 Anexo:Lista de Reales Decretos sobre la estructura orgánica de los ministerios de España desde 1977

Referencias 
 Real Decreto 1371/2000, de 19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía.

Economía
Ministerios de Economía de España
Ministerios de Comercio de España